Palmisano ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Palmisano (* 1974), österreichische Sängerin
 Antonella Palmisano (* 1991), italienische Geherin
 Mario Palmisano (* 1978), italienischer Ruderer
 Samuel J. Palmisano (* 1951), US-amerikanischer Manager
 Vincent Luke Palmisano (1882–1953), US-amerikanischer Politiker